Stari Grad – miasto w Chorwacji
 Stari Grad – wieś w Macedonii Północnej, w gminie Czaszka

Serbia 
 Stari Grad – dzielnica Belgradu
 Stari Grad – dawna dzielnica Kragujevaca
 Stari Grad – dzielnica Nowego Sadu
 Stari Grad – część miasta Užice, ruiny średniowiecznego zamku

Słowenia 
 Stari Grad – wieś w gminie Krško
 Stari Grad – wieś w gminie Makole
 Stari Grad v Podbočju – wieś w gminie Krško

Zobacz też 
 Istočni Stari Grad
 Stare Miasto (Stari Grad) w Sarajewie